Васи́лий Афана́сьев: Афанасьев, Василий Алексеевич (1888—1924) — русский художник.
 Афанасьев, Василий Андреевич (1922—?) — советский и российский художник.
 
 Афанасьев, Василий Николаевич (1923—1983) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Василий Сафронович (1923—1988) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Василий Филиппович (1844—1903) — русский художник.
 Афанасьев, Василий Онисимович (псевдоним Василий Анисимович Анисимов; 1878—1938) — революционер и пропагандист марксизма, деятель российского и международного социалистического движения.

Примечания